

Localidades
Planá
Plana (Kraljevo)
Plana (Paraćin)

Desambiguação